Okręty US Navy o nazwie USS "Miller":

Pierwszy "Miller" (DD-535) był niszczycielem typu Fletcher. Okręt został zwodowany w 1943, przemianowany na "James Miller" w 1973 i skreślony z listy w 1974. Nosił nazwę pochodzącą od Jamesa Millera.
Drugi "Miller" (DE/FF-1091) był fregatą typu Knox. Został zwodowany w 1973, przeklasyfikowany z niszczyciela eskortowego do fregaty w 1975 i skreślony z listy okrętów w 1995. Kadłub został sprzedany Turcji w 1999 jako magazyn części zapasowych.

Miller